Pingxiang (凭祥) est une ville de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Pingxiang (萍乡) est une ville de la province du Jiangxi en Chine ;
 Le xian de Pingxiang (平乡) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine.

Homonymie de toponyme